

Patronyme 
 
 Philippe Briet (1601-1668), jésuite et savant français ;
 Lucien Briet (1860-1921), photographe, explorateur et conférencier français ;
 Suzanne Briet (1894-1989), bibliothécaire française ;
 Guy Briet (né en 1936), entraîneur français de football ;
 Philippe Briet (1959-1997), galeriste et éditeur français.

Monuments et institutions 
 Hôtel de Briet, demeure historique, à La Réole (Gironde).